Olari ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Olari (Prahova), Gemeinde im Kreis Prahova
 Olari (Arad), Gemeinde im Kreis Arad

 Olari (Buzău), Dorf im Kreis Buzău
 Olari (Gorj), Dorf im Kreis Gorj
 Olari (Olt), Dorf im Kreis Olt